Groove kan syfta på

 Grove – en känsla av rytmisk energi eller dragkraft i ett musikaliskt framförande, se sväng (musik)
 Groove (tidskrift) – en oberoende musiktidning som ges ut med tio nummer om året
 Groove – en programvara som underlättar arbete tillsammans via Internet på ett säkert sätt, se Microsoft SharePoint Workspace